Суху́мское шоссе́ — название улиц в населённых пунктах стран бывшего СССР составляющих автомобильную магистраль проходящую вдоль берега черноморского побережья Кавказа.

Россия 
 Сухумское шоссе - улица в Геленджике.
 Сухумское шоссе — улица в Кабардинке.
 Сухумское шоссе — улица в Новороссийске.
 Сухумское шоссе — улица в Сочи.

Абхазия  
 Сухумское шоссе — улица в Гагре.
 Сухумское шоссе — улица в Очамчире.

См. также 
 Сухумская улица